Meichtry est un nom de famille originaire du canton de Glaris et le nom de famille des personnes suivantes :
 Dominik Meichtry (1984-), nageur suisse ;
 Ralph Meichtry (1972-), pilote automobile suisse.

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse